Jona ist ein hebräischer Vorname biblischer Herkunft, der auch als Familienname gebräuchlich ist.

Vorname:
 Jona, biblischer Prophet und das nach ihm benannte Buch 
 Jona (Amoräer), ein jüdischer Gelehrter des Altertums
 Jona Lewie (* 1947), ein britischer Popsänger, Songwriter und Multiinstrumentalist

Familienname:
 Franco P. Jona (* 1922), US-amerikanischer Physiker
 Giovanni Jona-Lasinio (* 1932), italienischer Physiker
 Giuseppe Jona (1866–1943), venezianischer Arzt und Vorsteher der jüdischen Gemeinde

Sonstige:
 Jona SG, ehemalige Stadt, heute Ortsteil von Rapperswil-Jona
 Jona (Fluss), rechter Zufluss des Zürichsees bei Rapperswil-Jona, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Jona (Hacks), Drama von Peter Hacks (1986)
 Jona Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Jona Verlag, ein Schweizer Tonträgerverlag
 Jona J.6, ein als Anderthalbdecker ausgelegtes Versuchsflugzeug aus den 1930er Jahren
 Jonakirche, Kirchengebäude, die nach dem Propheten Jona benannt sind
 Jugendkirche Jona, eine Jugendkirche des Bistums Limburg im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen.
 Prophet-Jona-Moschee, eine in eine Moschee umgewidmete antike nestorianische Kirche in Mossul, die im Jahr 2014 vom Islamischen Staat zerstört wurde

JONA steht für:
 JONA (Abkürzung für „Journalistische Nachwuchsförderung“) der Journalisten-Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Siehe auch:
 Iona
 Jonah
 Jonas (Begriffsklärung)
 Jonathan
 Johanna
 Johna